Ве́льфлін, Ве́льффлін () — німецьке прізвище.

Відомі персоналії 
 Крістоф Вельфлін (1625—1688), німецький євангеличний теолог, професор Тюбінгенського університету.
 Едуард Вельфлін (1831—1908), швейцарський класичний філолог.
 Ернст Вельфлін (1873—1960), швейцарський окуліст.
 Генріх Вельфлін (1864—1945), швейцарський історик мистецтва.
 Курт Вельфлін (1934—1998), австрійський письменник.

Німецькі прізвища
Австрійські прізвища